Tifón Sinlaku
 (2002)
 (2008)
Tormenta tropical Sinlaku (2014)
Tormenta tropical Sinlaku (2020)